Qagan Nur ist ein in China häufiger mongolischer Ortsname mit der Bedeutung „Weißer See“. Qagan Nur steht für:

 Qagan Nur (See) (查干诺尔), ein See im Süden des Abag-Banners im Xilin-Gol-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Shangdu) (察汗淖), ein See in den Kreisen Shangdu und Zhangbei im Autonomen Gebiet Innere Mongolei und in der Provinz Hebei;
 irrtümlich auch für den See Qagan Pao in der Provinz Jilin;

 Qagan Nur (Abag-Banner) (查干淖尔镇), eine Großgemeinde des Abag-Banners im Xilin-Gol-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Rechtes Bairin-Banner) (查干诺尔镇), eine Großgemeinde im Rechten Bairin-Banner der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Bagrax) (查干诺尔乡), eine Gemeinde im Kreis Bagrax des Mongolischen Autonomen Bezirks Bayingolin im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Qagan Nur (Ming’antu) (查干淖尔社区), eine Einwohnergemeinschaft in der Großgemeinde Ming’antu des Zhengxiangbai-Banners im Xilin-Gol-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Altan Obo) (查干努如嘎查), ein Gaqaa in der Großgemeinde Altan Obo des Rechten Alxa-Banners im Alxa-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Boxodai) (查干淖尔嘎查), ein Gaqaa im Sum Boxodai des Zhenglan-Banners im Xilin-Gol-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Jagastai) (查干诺尔嘎查), ein Gaqaa der Großgemeinde Jagastai im Ar-Horqin-Banner der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Dorf) (查干诺尔村), ein Dorf der Gemeinde Qaqan Nur im Kreis Bagrax des Mongolischen Autonomen Bezirks Bayingolin im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Qagan Nur (Dolon Hudug) (察汗淖村) ein Dorf des Sum Dolon Hudug im Hinteren Qahar-Banner des Rechten Flügels der Stadt Ulanqab im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 Qagan Nur (Bayan Hua) (查干淖日苏木), bis 2006 ein eigenständiger Sum, seitdem aufgelöst und Teil der Großgemeinde Bayan Hua im Vereinigten Darhan-Muminggan-Banner der Stadt Baotou im Autonomen Gebiet Innere Mongolei.